Whitechapel, peut faire référence à :
 Whitechapel, une sous-division du quartier de Tower Hamlets à Londres en Angleterre,
 Whitechapel, une station de métro londonienne ,
 Whitechapel, un groupe de Deathcore américain,
 Whitechapel, un album du groupe de Deathcore américain Whitechapel,
 Whitechapel, une série policière britannique produite depuis 2009,
 Whitechapel Gallery, une galerie d'art londonienne.
 Whitechapel, un film muet de 1920

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme